Сергей Иванович Васильцов () — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва с 2011 г. по 2016 г.

Биография 
Часть детства провел за границей (Таиланд, Ливия). Окончил истфак МГУ (1973), аспирантуру Института международного рабочего движения АН СССР. Создал и возглавил отдел мирового коммунистического движения АН.

В 1989 основал независимый Центр исследований политической культуры России, занимает пост директора и председателя ученого совета.

С 2005 работает в аппарате фракции КПРФ в Госдуме, занимает пост заместителя руководителя. Советник Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.

Депутат госдумы 
В декабре 2011 избран депутатом Госдумы 6-го созыва.

Доктор исторических наук. Автор и соавтор 12 монографий, более 400 научных работ. Женат.

Скончался 19 мая 2021 г.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Иванович Васильцов на сайте Государственной Думы 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области